Luis Castro puede referirse a:

Deportistas
 Luís Manuel Ribeiro de Castro (1961-), conocido como "Luís Castro", exfutbolista y entrenador portugués.
 Luis Castro Sandoval (1912-1990), conocido como "el soldado, torero mexicano.
 Luis Manuel Castro (1876-1941), conocido como "Lou Castro", jugador de béisbol colombiano.

Filósofos
 Luis Castro Leiva (1943-1999), abogado, historiador, filósofo, ensayista y profesor venezolano.

Religión
 José Luis Castro (1965-), obispo chileno.

Ictiología
 José Luis Castro Aguirre (1943-2011), ictiólogo mexicano.

Políticos
 Juan Luis Castro (1960-), político chileno.
 Luis Castro Ureña (1868-1954), jurista y diplomático costarricense.
 Luis Castro Obregón (1964-), político, maestro y periodista mexicano.
 Juan Luis Castro Córdoba (1975-), médico psiquiatra general-infantil y político colombiano.
 Luis Castro Casal (1880-1965), abogado y político español, gobernador civil de Vizcaya español.